Il torneo di singolare maschile outdoor alla V Olimpiade fu uno degli eventi di tennis che si disputarono alle Olimpiadi di Stoccolma del 1912.

Podio

Risultati

Finali

Sezione 1

Sezione 2
Al turno preliminare Lionel Tapscott del Sudafrica sconfisse Jiří Kodl della Boemia (6-4, 6-1, 6-2) e Fritz Pipes dell'Austria sconfisse Otto Lindpainter della Germania (6-2, 6-3, 6-3) e si qualificarono ai trentaduesimi.

Sezione 3

Sezione 4

Bibliografia
 
 

Tennis ai Giochi della V Olimpiade